В 1933 году были различные научные и технологические события, некоторые из которых представлены ниже.

События 
 основано Британское межпланетное общество.

Достижения человечества

Награды 
 Нобелевская премия
 Физика — Эрвин Шрёдингер, Поль Адриен Морис Дирак «За открытие новых продуктивных форм атомной теории».
 Химия
 Медицина и физиология

Скончались 
 9 марта –  Аладар Ауески, венгерский учёный-патолог, ветеринарный врач, профессор бактериологии и микробиологии.

См. также

Примечания